Izomorfismus může být

Izomorfismus (v matematice)
Izomorfismus (v mineralogii)

Externí odkazy